Zalipie ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Zalipie (Olesno) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zalipie (Platerówka) (Nieder Linda) in der Woiwodschaft Niederschlesien, in der Gmina Platerówka